Варшава, Катовиці, Лодзь та Вроцлав стали першими містами Польщі, де спорудили високі будівлі несакрального призначення.

Першими хмарочосами з такими характеристиками в Польщі були PAST у Варшаві та значно вищі, але пізніші «Prudential» у Варшаві та «Хмарочос» у Катовицях.

У подальші роки хмарочоси споруджувалися також у Катовицях (Будинок професорів, Хмарочос), Кракові (Будинок комунальної ощадної каси, Будинок Фенікса) та в Хожуві (Будинок комунальної ощадної каси). Плани будівництва хмарочоса в Щецині у 1920-х роках не реалізували (торгового будинку «Посейдон»).

Історично найвища багатоповерхівка в Польщі від середньовіччя до кінця XVIII століття — Колегіата Св. Марії Магдалени у Познані.

Найстаріша будівля в Польщі, що перевищує 100 м, — Собор святих Станіслава і Вацлава у Свідниці, побудований у 1565 році.

На сьогодні найвища сакральна споруда в Польщі — Базиліка Пресвятої Богородиці Ліхеньської. Будівля займає 7 місце в категорії найвищих церков у світі.

Найвищий оглядовий майданчик розташований на «Sky Tower» у Вроцлаві (на передостанньому 49-му поверсі). Він доступний для відвідувачів з 3 січня 2014 року.

Список найвищих будівель Польщі, що експлуатуються 
Рейтинг за висотою від найвищої:

Будівлі у стані проектів та спордуження 
Перелік найвищих будівель (від 77 м), що спроектовані або будуються:

Див. також 
 Список найвищих споруд Польщі
 Список найвищих будівель Варшави
 Перелік найвищих будинків Кракова

Примітки 

Списки:Польща
Хмарочоси Польщі
Списки найвищих будівель